Первая лига Беларуси по футболу 2017 (27-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд первой лиги) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2017 года в Первой лиге.

Регламент 

По сравнению с предыдущим сезоном, количество участвующих команд было расширено (с 14 до 16).

В чемпионате принимают участие 16 команд. Турнир проходит в два круга. Команды, которые заняли 1-е и 2-е место получают право на выход в Высшую лигу. Клубы, занявшие 15-е, 16-е места в Первой лиге, выбывают во Вторую лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, покинувшие Первую лигу 
 «Гомель» (1-е место, выход в Высшую лигу)
 «Днепр» Могилёв (2-е место, выход в Высшую лигу)
 «Ошмяны» (14-е место, вылет во Вторую лигу)

Клубы, пополнившие Первую лигу 
 «Белшина» Бобруйск (15-е место, вылет из Высшей лиги)
 «Гранит-Микашевичи» (16-е место, вылет из Высшей лиги)
 «Волна-Пинск» (1-е место, повышение из Второй лиги)
 «Осиповичи» (2-е место, повышение из Второй лиги)
 «Неман-Агро» Столбцы (4-е место, повышение из Второй лиги)

Клубы-участники

Представительство по регионам

Тренеры и капитаны команд

Турнирная таблица 

 * - вместо отстранённого от участия в Высшей лиге сезона 2018 футбольного клуба «Крумкачы» (Минск).

Лидеры чемпионата

Бомбардиры

Примечания

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2017
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2017
 Кубок Белоруссии по футболу 2016/2017

Ссылки 
 Статистика на сайте kick-off.by  
 Статистика на сайте football.by  

Первая лига Белоруссии по футболу
Белоруссия
Спорт в Белоруссии в 2017 году